Jerzy Nowakowski (1888–1974) – dziennikarz; publicysta
 Jerzy Nowakowski (ur. 1902) – rotmistrz Wojska Polskiego, inżynier, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Walecznych (trzykrotnie) i Złotym KZ z Mieczami
 Jerzy Nowakowski (1936–2018) – artysta plastyk
 Jerzy Nowakowski (1936–1990) – Posłowie na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji
 Jerzy Nowakowski (ur. 1939) – trener koszykarski Astorii Bydgoszcz, Pogoni Szczecin, Kotwicy Kołobrzeg oraz reprezentacji młodzieżowych; koszykarz; prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki
 Jerzy Nowakowski (ur. 1947) – rzeźbiarz, profesor sztuk plastycznych
 Jerzy Nowakowski (ur. 1945) – ekonomista, profesor